«Руки Орлака» () — фентезійний роман французького письменника Моріса Ренара 1920 року.

Фільми — екранізації роману 
 «Руки Орлака» — німецький фільм 1924 року, режисер Роберта Віне.
 «Руки Орлака» — британсько-французький фільм жахів 1960 року, реж. Едмон Т. Гревіль.